Le terme chenille, provenant vraisemblablement du latin canicula signifiant « petite chienne ».

Zoologie 
 La chenille est d'abord le nom du stade larvaire des lépidoptères (papillons).

Autres significations

Dispositif mécanique et outils 
 chenille, un mode de propulsion des véhicules motorisés ;
 chenille, un outil pour décorer en passementerie ;
 chenille, un outil pour récurer les pipes.

Patronyme 
 Vincent Chenille, un historien des représentations.

Attraction 
Dans un parc d'attractions, une « chenille » peut désigner :
 un manège de type Music Express ; 
 un manège de type  mini montagnes russes ou monorail.

Autres 
Ce terme était également utilisé pour désigner des personnes acariâtres, selon Furetière (1690).

Voir aussi

Notes et références